

Cinema 
 Boys – film del 1991 diretto da Jan Verheyen
 Boys – film del 1996 diretto da Stacy Cochran
 Boys – film del 2003 diretto da S. Shankar
 Boys – film del 2021 diretto da Davide Ferrario

Musica 
 Boys – gruppo musicale polacco
 Boys – gruppo musicale rock australiano
 Boys – album degli Herzog del 2014
 Boys – canzone di Luther Dixon e Wes Farrell, eseguita originariamente da The Shirelles nel 1960, e successivamente incisa dai Beatles in Please Please Me del 1963
 Boys – singolo delle Mary Jane Girls del 1983
 Boys (Summertime Love) – singolo di Sabrina Salerno del 1987
 Boys – singolo delle SMiLE.dk del 1999
 Boys – singolo dei Band Ohne Namen del 2000
 Boys – singolo di Britney Spears del 2002
 Boys – singolo dei Robots in Disguise del 2002
 Boys – singolo dei The Maybes? del 2008
 Boys – singolo di Sky Ferreira del 2014
 Boys – singolo di Charli XCX del 2017
 Boys – singolo di Lizzo del 2018

Persone 
 David Boys – teologo britannico
 Samuel Francis Boys – chimico britannico
 Thomas Boys – presbitero e teologo britannico

Altro 
 Boys – fucile anticarro britannico

Pagine correlate 
 BOY
 The Boys